Andrija Hebrang (1899–1949) – chorwacki polityk
 Andrija Hebrang (ur. 1946) – chorwacki polityk